Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Zwitserland. IJsland heeft geen ambassade in Zwitserland.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Zwitserland
IJslandse